

Музыка 
  — концертный альбом 1992 года австралийской группы Foetus, а также одноимённый фильм-концерт 1993 года.
  — пятый студийный альбом австралийской певицы Натали Имбрульи, выпущенный в 2015 году.

См. также 
 Мале (значения)
 Мэйл